A Тельца (A Tauri, сокращ. A Tau) — пара звёзд в зодиакальном созвездии Тельца:
 A1 Тельца — оранжевый гигант;
 A2 Тельца — жёлтый карлик, двойная звезда.

Ниже приведён список звёзд A Тельца (их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов, эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд).

Как видно из приведённого списка звёзды A Тельца не связаны общим происхождением (их возраста лежат в пределах от  до ), ни гравитационно (их расстояния лежат в пределах от  до ).

Примечания 

Телец (созвездие)
Объекты Байера